Vom Täter fehlt jede Spur steht für:

 Vom Täter fehlt jede Spur (1928), einen deutschen Spielfilm von Constantin J. David
 Vom Täter fehlt jede Spur (1952), einen britischen Spielfilm von Sam Newfield